Автозаводская линия в следующих метрополитенах:

 Автозаводская линия Нижегородского метрополитена.
 Автозаводская линия Минского метрополитена.